Manuel Massotti Littel, músico español
 Tomás Massotti, futbolista argentino